Schweibern  heißen folgende geographische Objekte:

 Schweibern (Aschau im Chiemgau), Ortsteil der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schweibern (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schweibern (Gemeinde Oberhofen), Ortschaft von Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schweibern (Gemeinde Oberwang), Ort in Oberwang, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich